Форбс () — прізвище із шотландськими коренями, топоніми та похідні від них назви.

Видання 
 Forbes — американський фінансово-економічний журнал.
 Forbes Global 2000 () — список 2000 найбільших публічних компаній світу за версією журналу «Forbes».
 Forbes 400 — список 400 найбагатших людей США, видається щорічно видавництвом журналу «Форбс» з 1982 року.

Персоналії 
 Форбс (прізвище)
 Форбс (ім'я)

Топоніми 

 Форбс — район на сході міста Оттава.
 Форбс — гора (3617 м) в Канадських скелястих горах, у провінції Альберта, Канада.
 Форбс — гора (2583 м) в однойменному гірському хребті Форбс що у Південних Альпах, Нової Зеландії.
 Форбс (озеро) — озеро в північній частині провінції Саскачеван (Канада).

Інше 
 клан Форбс () — шотландський клан з області Абердиншир.
 21409 Форбс (21409 Forbes) — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.